św. Hugon z Cluny (Hugon Wielki) (1024-1109) – opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny
 św. Hugon z Grenoble (1053-1132) – współzałożyciel kartuzów

Zobacz też:
 Święty Hugo
 Błogosławiony Hugon